Gáspár László (1901–1958) író, újságíró, természettudományi író
 Gáspár László (1922–2011) biokémikus
 Gáspár László (1937–1998) pedagógus
 Gáspár László (1953) aikidóedző
 Gáspár László (1969) erdész, vadász, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársa
 Gáspár László („Gáspár Laci”, 1979) magyar énekes, dalszerző